Волода́рский — русская фамилия (женская форма: ) и топоним:

Известные носители

А

В 
 В. Володарский (1891—1918, настоящие имя и фамилия — Моисей Маркович Гольдштейн) — деятель российского революционного движения, марксист, политик, редактор, член президиума ВЦИК и Петроградского комитета РСДРП(б), убит эсером.

Л 
 Володарский, Лев Мордкович (1911—1989) — советский государственный деятель, начальник Центрального статистического управления СССР (1975—1985).

М, Н, Э 
 Володарский, Матвей Израилевич (1908—1991) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Володарский, Николай Ильич (1911—1982) — советский учёный-биолог, академик ВАСХНИЛ, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Володарский, Эдуард Яковлевич (1941—2012) — советский и российский сценарист, драматург, прозаик.



Топоним 
 Володарский — посёлок городского типа, административный центр Володарского района Астраханской области.
 Володарский — посёлок в Измалковском районе Липецкой области.
 Володарский — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Володарский — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Володарский — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Володарский — прежнее (в 1918—2016 годах) название посёлка, а позже исторического района Санкт-Петербурга, Сергиево.
 Володарский — посёлок в Нижнекамском районе Татарстана.
 Володарский — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области.

Другое 
 «Володарский» — речной колёсный грузопассажирский пароход, построенный в 1914 году и проработавший на Волге более семидесяти лет.
 «Володарский» (изначально «Товарищ Володарский») — советский пароход-лесовоз типа «Товарищ Сталин», построенный в 1928 году и участвовавший в освоении Северного морского пути. С 1969 года — плавтехбаза атомных ледоколов, в настоящее время используется Атомфлотом для хранения твёрдых радиоактивных отходов.

См. также 
 Володарский Водопровод — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Володарский мост — мост через Неву.
 
 
 
  (род. 1963) — американский кинематографист.